In biologia, il termine Pogonophora può riferirsi a:

Pogonophora (botanica), genere di piante della famiglia Peraceae
Pogonophora (zoologia), classe di vermi del phylum degli Anellidi